Edmunds Kniksts, né le  à Riga en RSS de Lettonie, est un joueur professionnel letton de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Edmunds Kniksts a commencé sa carrière de hockeyeur au Juniors Riga, puis en 2000 il rejoint les Liepājas Metalurgs qu'il quittera en 2003 pour rejoindre les HK Ogre un an plus tard il retourne chez les Liepājas Metalurgs. Edmunds Kniksts devient champion avec son équipe en 2002, 2003, 2008 et 2011.

En 2011, Kniksts part à Arlan Kokchetaou au Kazakhstan pour une saison dans le Championnat du Kazakhstan. Puis, la saison suivante il va en France rejoindre les rangs des Phénix de Reims.

Récompenses 
2002 Champion de Lettonie avec le HK Liepājas Metalurgs
2003 Champion de Lettonie avec le HK Liepājas Metalurgs
2008 Champion de Lettonie avec le HK Liepājas Metalurgs
2011 Champion de Lettonie avec le HK Liepājas Metalurgs

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='2'| 1999-2000 || Juniors Riga || Latvijas hokeja līga|| 16 || 1 || 4 || 5 || 24 || || || || || 
|-
| Juniors Riga || VEHL (Div. B)|| 16 || 0 || 2 || 2 || 8 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2000-2001 || Liepājas Metalurgs || VEHL|| 25 || 0 || 2 || 2 || - || || || || || 
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 19 || 1 || 5 || 6 || - || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2001-2002 || Liepājas Metalurgs || VEHL|| 23 || 0 || 0 || 0 || 8 || || || || || 
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 16 || 0 || 5 || 5 || 8 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2002-2003 || Liepājas Metalurgs || VEHL|| 35 || 2 || 0 || 2 || 6 || || || || || 
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga
|| - || 0 || 3 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2003-2004 || HK Ogre || VEHL|| 31 || 1 || 2 || 3 || 16 || || || || || 
|-
|| HK Ogre || Latvijas hokeja līga|| 19 || 5 || 7 || 12 || 8 || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| rowspan='2'| 2004-2005 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga|| 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 17 || 5 || 5 || 10 || 41 || 5 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
|  rowspan='2'| 2005-2006 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga|| 43 || 1 || 3 || 4 || 34 || || || || || 
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| - || 3 || 7 || 10 || 8 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 41 || 5 || 10 || 15 || 48 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 49 || 9 || 21 || 30 || 58 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga|| 43 || 0 || 10 || 10 || 66 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga|| 29 || 2 || 8 || 10 || 34 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2010-2011 || Liepājas Metalurgs || Ekstraliga
|| 35 || 2 || 2 || 4 || 46 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6  
|-
|| Liepājas Metalurgs || Latvijas hokeja līga|| 10 || 0 || 4 || 4 || 2 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan|| 49 || 6 || 12 || 18 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1
|| 24 || 2 || 9 || 11 || 56 || 5 || 0 || 3 || 3 || 14 
|-
| 2013-2014 || Phénix de Reims || Division 1 || 26 || 0 || 5 || 5 || 32 || || || || || 
|-
| 2014-2015 || HK Kurbads || Latvijas hokeja līga ||24 ||3 ||14 || 17||24 || 10 ||0 || 2|| 2||14 
|-
| 2015-2016 || HK Kurbads || Latvijas hokeja līga ||21 ||4 ||11 || 15||14 || 11 ||0 || 4|| 4||12
|-
| 2016-2017 || HK Kurbads || Latvijas hokeja līga ||3 ||0 ||0 || 0||2 || - ||- || -|| -||-

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du HK Ogre
Joueur du Reims Champagne hockey
Défenseur de hockey sur glace